Epito – figlio di Elato, re d'Arcadia, fu ucciso da un serpente
 Epito – figlio dell'eraclide Cresfonte, capostipite degli «Epitidi»
 Epito – figlio di Ippotoo, re d'Arcadia, privato della vista per empietà